Anna von Sachsen-Wittenberg ist der Name folgender Personen:
* Anna von Sachsen-Wittenberg († 1327), Gräfin von Mecklenburg, Ehefrau von Heinrich II. (Mecklenburg)
 Anna von Sachsen-Wittenberg († 1426), Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg